Die Abkürzung UWG steht für:

 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, siehe 
 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Deutschland)
 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Österreich) 
 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Schweiz)  
 Unabhängige Wählergemeinschaft, siehe Wählergruppe
 UWG Bonn, Unabhängige Wählergemeinschaft Bonn
 UWG Wattenscheid, Unabhängige Wählergemeinschaft Wattenscheid
 Unabhängige Wählergemeinschaft Ingolstadt
 Unabhängige Wählergemeinschaft Kreis Borken
 UWG-MS, siehe Unabhängige Wählergemeinschaft für Münster
 Unterwassergranulation, siehe Granulator
 University of West Georgia
 Ursache-Wirkungs-Graph, siehe Dynamisches Software-Testverfahren #Ursache-Wirkung-Analyse

Siehe auch:

UWG